

Ríos 
Hay dos ríos en España con este nombre:
 El Guadalentín, río que nace en la localidad murciana de Lorca, afluente del río Segura.
 El Guadalentín (afluente del Guadiana Menor), río que nace en la provincia de Jaén, a su vez afluente del Guadalquivir.

Comarcas

Región de Murcia 
 Alto Guadalentín.
 Bajo Guadalentín.